Буребай Махмутович Искужин (псевдоним — Буранбай Искужин) () — башкирский поэт, прозаик, драматург. Член Союза писателей РБ (1992).

Биография 
Искужин Буребай Махмутович родился 15 января 1952 года в д. Баишево Баймакского района БАССР. Его отец Махмут Искужин, умер в 1957 году от ран, полученных на войне. Мать, Сабили-апа, одна воспитывала пятерых детей.

Окончив школу-интернат, Буребай Махмутович работал формовщиком на машиностроительном заводе, сторожем на складе. По окончании курсов механизаторов, работал трактористом. Работая на пилораме в совхозе, остался без правой руки, стал инвалидом. Научился писать левой рукой.

Уехав в родную деревню, Буребай Махмутович помогал матери по хозяйству. Он один, без руки, отремонтировал отцовский дом, построил веранду.

В 1977 году окончил филологический факультет Башкирского государственного университета. Писать стихи, прозу начал в студенческие годы. Печатался в альманахе «Молодые силы». На некоторые его стихи была написана музыка композиторами-песенниками.

По окончании университета работал учителем в школах Хайбуллинского и Баймакского районов БАССР. В 1980—1985 годах работал в газетах «Октябрь байрағы» («Баймакский вестник»).

Первая книга «Тормош боролоштары» («Зигзаги жизни») Б. Искужина была издана в 1989 году. Печатал свои произведения в журналах «Агидель», «Тамаша», «Шонкар».

Писал сатирические стихи, рассказы, пьесы для детей и взрослых. В Сибайском театре драмы имени А. Мубарякова была поставлена его пьеса «Безквартирные» и драма «Гилмияза», в Сибайском детском театре «Сулпан» — мелодрама «Породнились на празднике весны», в Республиканском Молодёжном театре — пьеса «Сарысэс».

Погиб Буранбай Искужин 14 апреля 2007 года — уйдя из дома, замерз в степи.

Произведения 
Стихотворные сборники «Аҡ менән ҡара» (1992; «Белое и чёрное»)

Рассказы для детей «Зилә, Ғәли һәм мин» (1994; «Зиля, Гали и я»)

Пьесы «һарысәс» («Русоволосая»), «Ғилмияза» («Гильмияза»), «Фатирһыҙҙар» («Бесквартирные»), «Породнились на празднике весны».

Труды 
 Йыйылыш: Хикәйә // Йәш көстәр.- Өфө, 1982.
 Ҡыйын хәл. Ныҡ исеме: Хикәйәләр // Йәш көстәр.- Өфө, 1989.
 Тормош боролоштары: Хикәйәләр // Берләм һуҡмаҡтар.- Өфө, 1989.-Б. 160—205.
 Аҡ менән ҡара: Шиғырҙар.- Өфө, 1992.- 127 Б.
 Ләҡәптәр // Шоңҡар.- 1993.- № 1.- Б. 148—150.
 Юморескалар // Йәшлек.- 1994.- 31 март.- Б. 3.
 Һорауҙар- һораныуҙар // Шоңҡар.- 1994.- № 5.- Б. 15.
 Зилә, Ғәли һәм мин: Хикәйәләр.- Өфө, 1994.- 30 Б.
 Зарлы заман: Шиғырҙар // Тамғалар.- Өфө, 2001.- Б. 3-46.
 Шиғырҙар // Ағиҙел.- 2002.- № 1.- Б. 144—150.
 Аҡсарлаҡ: Шиғырҙар, интермедиялар, скетчтар, драмалар.- Өфө.- 2008.- 192 Б.

Литература 
 Икужин, Буранбай. Тормош юлы: Шиғырҙар [Текст] / Б. Искужин // Ағиҙел.- 1992.- № 12.- Б. 147.
 Нурмөхәмәтов, М. Барған юлың изге [Текст] / М. Нурмөхәмәтов // Йәшлек.- 1992.- 4 февраль.
 Бүләков, И. «Аҡсарлаҡ» ҡыйылып осһон [Текст] / И. Бүләков // Башҡортостан.- 1994.- 27 ғинуар
 Исхакова, Ғ. Көлдөрә лә, илата ла Буранбай… [Текст] / Ғ. Исхакова // Атайсал.- 1998.-10 июль.
 Баһуманов, А. Бейеккә баҫҡыс һөйәүсе [Текст] / А. Баһуманов // Ағиҙел.- 2002.- № 1.- Б. 143—144.
 Усманова, К. Тапҡыр һүҙ һәм ҡәләм оҫтаһы [Текст] / К. Усманова // Атайсал.- 2002.- 8 февраль.
 Ишемгужина, А. Ижад усаҡтары һүнмәһен [Текст] / А. Ишемғужина // Һаҡмар.- 2002.- № 5.
 Тормош үҙемде уйната [Текст] // Һаҡмар.- 2002.- 15 ғинуар.
 Дәүләтшина, Л. Баймаҡ ере аҫылташы [Текст] / Л. Дәүләтшина // Атайсал.- 2002.- 15 ғинуар.
 Исхакова, Ғ. «Мин дә әҙәм балаһы» [Текст] / Ғ. Исхакова // Башҡортостан.- 2002.- 30 март.
 Иҙелбаева, А. «Үҙ Баймағым күңелемә яҡын…» [Текст] / А. Иҙелбаева // Һаҡмар.- 2007.- 20 ғинуар.- Б. 2.
 Мөхәмәтйәнова, А. Иңдәренә һалды ил ғәмен [Текст] / А. Мөхәмәтйәнова // Ватандаш.- 2007.- № 6.- Б. 18-20.

Ссылки 
 Искужин Буранбай Махмутович. Литературная карта РБ.
 Он ушел в ночную мглу…(К 60-летию со дня рождения писателя Буранбая Искужина)

Примечания 

Башкирские поэты
Башкирские писатели
Башкирские драматурги
Выпускники Башкирского государственного университета
Детские писатели Башкортостана